Die Liste der Stolpersteine in der Provinz Cremona enthält die Stolpersteine, die vom deutschen Künstler Gunter Demnig in der Provinz Cremona verlegt wurden, einer Provinz in der Lombardei. Stolpersteine erinnern an das Schicksal der Menschen, die von deutschen Nationalsozialisten ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Sie liegen im Regelfall vor dem letzten selbstgewählten Wohnsitz des Opfers. Die italienische Übersetzung des Begriffes Stolpersteine lautet: .

Die erste Verlegung in dieser Provinz erfolgte am 12. März 2022 in San Bassano, wo an diesem Tag ein Stolperstein für den Widerstandskämpfer Paolo Rizzi verlegt wurde.

Verlegte Stolpersteine

Cremona 
in Cremona wurden 19 Stolpersteine an 15 Adressen verlegt. Geplant sind weitere 19 Stolpersteine.

San Bassano 
In San Bassano wurde ein Stolperstein verlegt.

Verlegedaten 
 12. März 2022: San Bassano
 12. Januar 2023: Cremona

Weblinks 

 Chronik der Stolpersteinverlegungen auf der Website des Projekts von Gunter Demnig

Einzelnachweise 

Geschichte (Lombardei)
Provinz Cremona